James Connolly – triplista, lunghista, altista, giornalista e autore letterario statunitense
James Connolly – mezzofondista statunitense
James Connolly – politico irlandese